Sorja (ukrainisch  – abgeleitet vom ukrainischen Wort Зорі/Sori für „Stern“) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Sorja (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Sorja (Kachowka)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih, siehe Sorja (Krywyj Rih)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Sorja (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Sorja (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Sorja (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Sorja (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Sorja (Browary)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Kropywnyzkyj, siehe Sorja (Kropywnyzkyj)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Sorja (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Witowka, siehe Sorja (Witowka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wesselynowe, siehe Sorja (Wesselynowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Sorja (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Sorja (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Maschiwka, siehe Sorja (Maschiwka)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Sorja (Riwne)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Sorja (Polohy) (bis 2016 Karla Libknechta)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Sorja (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Sorja (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Sorja (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr, siehe Sorja (Wolodymyr)

 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipropetrowsk, siehe Sorja (Dnipropetrowsk)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Sorja (Tomakiwka)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Sorja (Kramatorsk)